Ruvo di Puglia, település Olaszország Puglia régiójában
Ruvo del Monte, település Olaszország Basilicata régiójában